Victoria Park è un grande parco della città di Londra. La parola può avere questi altri significati:

Geografia

Australia 
Nuovo Galles del Sud
 Victoria Park Nature Reserve, un'area protetta del Nuovo Galles del Sud
 Victoria Park, un parco di Sydney
Australia Meridionale
 Victoria Park, un parco di Adelaide
Victoria
 Victoria Park, un campo di gioco per il football australiano ad Abbotsford, un sobborgo di Melbourne
Australia Occidentale
 Victoria Park, il capoluogo della LGA Città di Victoria Park, nei pressi di Perth

Canada 
Nuovo Brunswick
 Victoria Park, un parco di Moncton
Nuova Scozia
 Victoria Park, un parco di Truro
Ontario
 Victoria Park, un parco di London
Isola del Principe Edoardo
 Victoria Park, un parco di Charlottetown

Cina 
 Victoria Park, un parco di Hong Kong

Germania 
 Viktoriapark, un parco di Berlino, nel quartiere di Kreuzberg

Nuova Zelanda 
 Victoria Park, un parco di Auckland

Regno Unito 
 Royal Victoria Park, un parco di Bath
 Victoria Park, un campo da calcio a Buckie
 Victoria Park, un parco di Cardiff
 Victoria Park, un campo da calcio a Dingwall
 Victoria Park, un parco di Glasgow
 Victoria Park, un campo da calcio a Hartlepool
 Victoria Park, un parco di Leicester
 Victoria Park, Finchley, a park in Finchley, London
 Victoria Park, un parco di Manchester
 Victoria Park, un parco di Nebury

Saint Vincent e Grenadine 
 Victoria Park, un campo da calcio a Kingstown

Pagine correlate 
 Parco della Vittoria (disambigua)